

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Widuchowa – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój 
 Widuchowa – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Widuchowa

Inne 
 Widuchowa – gmina wiejska
 Widuchowa – przystanek kolejowy

Zobacz też 
 Widuchowa-Stacja